Astraea može značiti:

 
 Astraea (mitologija), lik iz grčke mitologije 
 5 Astraea, asteroid
 Astraea Rod biljaka